П’ять зрадників Юлси — це п’ять чиновників, які служили під керівництвом першого та одночасно останнього імператора Корейської імперії Коджонга, які підписали договір Юлси 1905 року, який зробив Корейську імперію протекторатом Японської імперії. Це були п’ять посадових осіб Корейської імперії, серед них були міністр освіти Лі Ваньон, міністр армії Гин Тхек, міністр внутрішніх справ І Джі Юн, міністр закордонних справ Пак Че Сон, і міністр сільського господарства, торгівлі та промисловості Гвон Чон Хен.

Прем'єр-міністр Корейської імперії Хан Гю-соль, та міністри фінансів і юстиції рішуче виступали проти договору, але вони та політично ослаблений Годжон не змогли ефективно протистояти вищезгаданій п'ятірці. Також імператор Корейської імперії Коджонга відмовився підписати договір, сам акт необхідний для ратифікації цього договору, відповідно до  корейського законодавства. Уряд Японської імперії  змусив прем'єр-міністра Корейської імперії  Хан Гю-соля,  піти у відставку і поставив на його місце Парк.

Широке громадське невдоволення в Корейській імперії, вищезгаданим договором було спрямоване проти п’яти міністрів Корейської імперії, які підтримали вищезгаданий договір, і для них була створена так звана «група вбивств». Того ж року був спалений будинок Йі Чжи Юна. Гвон Чон Хен був поранений під час нападу в 1907 році, а Лі Ваньон був важко поранений під час замаху на його вбивство в 1909 році.

У 2005 р. "науково-дослідний центр національних питань" визначив імена п'яти посадових осіб, відповідальних за ухвалення "договору Юлси", це була частина його(науково-дослідницького центру національних питань) зусиль зі створення довідника окремих корейців, які співпрацювали з японцями до і під час колоніального правління Японської імперії на території корейської держави.

Дивитися також 

 Чинільпа - слово, яке описало людей, які співпрацювали з японцями під час їх окупації  Кореї.
 Антияпонські настрої в Кореї
 Список тем, пов'язаних з Кореєю

зовнішні посилання 

 Дослідницький центр національних проблем (민족문제연구소) – сайт корейської мови.
 Чосон-японські трактати, 1904 – 1910
 Рецензія на книгу « Корея та політика імперіалізму – 1876–1910 », C. I. Eugene Kim and Kim Han-kyo – James B. Palais, The Journal of Asian Studies, Vol. 28, № 4, с. 863 – 864.
 민족문제연구소 – стаття Вікіпедії корейською мовою
 «Дивіться, як ви використовуєте «Зрадника»», Джун Анг Ільбо 2001.08.30
Політики Кореї